Куккосеноя — река в Мурманской области России. Протекает по территории Кандалакшскому району. Левый приток Нурмийоки.

Длина реки составляет 11 км. Площадь бассейна 34,6 км².

Берёт начало в озере на склоне горы Киэристельемявара-2. Протекает в северном направлении по болотистой местности. Впадает в Нурмийоки в 24 км от устья на высоте 262 метра над уровнем моря. Через реку перекинут автомобильный мост на автодороге Алакуртти—Куолаярви. Населённых пунктов на реке нет.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Баренцево-Беломорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тенниёйоки. Речной бассейн реки — бассейны рек Кольского полуострова и Карелии.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020020012102000007865.

Примечания 

Бассейн Тенниёйоки
Реки Мурманской области